Dave Mackay (pianist) (*1932), Amerikaans jazzpianist en -componist
 Dave Mackay (1934), Schots voetballer geboren in 1934
 Dave Mackay (1980), Schots voetballer geboren in 1980